Vladimír Mihálik (né le  à Prešov en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute en senior avec le HK Prešov dans la 1. liga. Il est repêché en première ronde,  au total par les Lightning de Tampa Bay au repêchage d'entrée de 2005. Il est choisi en trente-sixième position de la sélection européenne 2005 de la Ligue canadienne de hockey par les Rebels de Red Deer. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il passe professionnel en 2007 avec le club ferme du Lightning, les Admirals de Norfolk. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Rangers de New York.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Slovaquie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || HK Prešov || 1.liga ||33 ||3 ||1 ||4 ||24 ||6 ||0 ||1 ||1 || 2 
|-
| 2005-2006|| Rebels de Red Deer || LHOu ||62 ||3 ||9 ||12 ||86 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || Rebels de Red Deer || LHOu ||53 ||7 ||19 ||26 ||91 ||15 ||1 ||2 ||3 ||17 
|-
| 2007-2008|| Admirals de Norfolk || LAH ||68 ||1 ||15 ||16 ||68 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2008-2009|| Lightning de Tampa Bay || LNH ||11 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Admirals de Norfolk || LAH ||61 ||2 ||13 ||15 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2009-2010|| Lightning de Tampa Bay || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Admirals de Norfolk || LAH ||75 ||2 ||16 ||18 ||67 ||- ||- ||- || -||- 
|-
| 2010-2011|| Admirals de Norfolk || LAH ||66 ||1 ||8 ||9 ||107 ||6 ||0 ||2 || 2|| 8 
|-
| 2011-2012|| HC Lev Poprad || KHL || 37|| 1|| 4|| 5|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Timrå IK || Elitserien || 13|| 0|| 3|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Slovan Bratislava || KHL || 15|| 2|| 0|| 2|| 16|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 38|| 2|| 3|| 5|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 33|| 2|| 1|| 3|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Slovan Bratislava || KHL || 49 || 1 || 3|| 4 || 53 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2016-2017|| HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga Slo. || 52 || 2 || 9|| 11 || 22 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga Slo. || 47 || 4 || 9 || 13 || 20 || 16 || 0 || 1 || 1 || 20
|-
| 2018-2019|| HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga Slo. || 49 || 4 || 10 || 14 || 42 || 16 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2019-2020|| HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga Slo. || 53 || 3 || 10|| 13 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HK Michalovce || Extraliga Slo. || 48 || 5 || 12 || 17 || 36 || 12|| 0|| 1|| 1|| 6

| 15 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Prešov
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur du Timrå IK
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK Michalovce